Diatrypaceae är en familj av svampar. Diatrypaceae ingår i ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Diatrypaceae